Клаусура 2008 () — вторая половина 65-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2007/08) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Реклассификация 
Первые матчи были проведены 7—8 мая, а ответные состоялись 10—11 мая.

|}

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 14—15 мая, а ответные состоялись 17—18 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 21 мая, а ответные состоялись 24—25 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 29 мая, а ответный состоялся 1 июня.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2007/2008 на rsssf.com 

2008
Мексика
Спорт в Мексике в 2008 году